Каллиопа () — жена индо-греческого царя , правившего в I веке до н. э.

Биография 

У. Тарн назвал ее предположительно дочерью .

Каллиопа изображена на монетах вместе со своим супругом Гермеем. В истории греческих Бактрии и Индии это третий зафиксированный случай, когда на монетах появляется портрет женщины.

По мнению ряда исследователей, в том числе А. Наррайна, через заключение брака Гермея и Каллиопы был закреплён союз Евкратидидов и Евтидемидов, направленный против отражения общей для восточных греков опасности – индо-скифов, индо-парфян и юэчжи.

 Исследования:
 Попов А. А. Греко-Бактрийское царство. — СПб, 2008. — ISBN 978-5-288-04618-6. 

 Tarn W. W. The Greeks in Bactria and India. — Cambridge, 1938. S. 246, 312, 337.

  Narain A. K. The Indo-Greeks in Bactria and India. — Oxford, 1957. S. 157, 161—162.

Жёны индо-греческих царей
Супруги правителей I века до н. э.